Miljkovac est un toponyme qui peut désigner :

Miljkovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;

Miljkovac, un village situé dans la municipalité de Plužine ;

Miljkovac, un village situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
Miljkovac, un village situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Miljkovac, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.